Alfredo Bortoluzzi (1905-1995) – pittore, ballerino e coreografo tedesco
 Celeste Bortoluzzi (1946-2006) – politico italiano
 Diego Bortoluzzi (1966) – allenatore di calcio ed ex-calciatore italiano 
 Ferruccio Bortoluzzi (1920-2007) – artista italiano 
 Marinella Bortoluzzi (1939) – ex altista italiana
 Millo Bortoluzzi, propr. Camillo Bortoluzzi (1868-1933) – pittore italiano
 Paolo Bortoluzzi (1938-1993) – ballerino e coreografo italiano
 Roberto Bortoluzzi (1921-2007) – giornalista, conduttore radiofonico e radiocronista sportivo italiano